La Hoofdklase 2016-17 será la edición número 84 de la Hoofdklasse. La temporada comenzó el 3 de noviembre de 2016 y terminara en mayo de 2017. Inter Moengotapoe es el campeón defensor.

Formato 
En el torneo participarán 12 equipos que jugarán dos veces entre sí mediante el sistema todos contra todos, totalizando 22 partidos cada uno: al término de las 22 jornadas el club con el mayor puntaje se proclamará campeón y junto al subcampeón, de cumplir con los requisitos establecidos, podrá participar en el Campeonato de Clubes de la CFU 2018. Por otra parte los últimos clasificados descenderán a la SVB-Eerste Klasse 2017-18.

Ascensos y descensos

Tabla de posiciones 
'' <small> Actualizado el 4 de diciembre de 2016.

</center>

Resultados 

</center>

Véase también 
 Campeonato de Clubes de la CFU 2018

Referencias 

2017
Fútbol en 2017
Fútbol en 2016